APC steht für:
 Academia Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas, portugiesische Filmorganisation
 Adenomatous-polyposis-coli-Protein, ein Tumor-Suppressor-Gen
 African People’s Convention, Partei in Südafrika
 Aktiviertes Protein C, siehe aProtein C
 All People’s Congress – diverse Parteien
 All Progressives Congress, Partei in Nigeria
 Allophycocyanin, ein Fluoreszenzfarbstoff
 Alster-Piraten-Club,  deutscher Segelclub
 Alternative PHP Cache,  freie Software
 American Power Conversion, US-amerikanischer Elektrotechnik-Hersteller
 Amphenol Precision Connector, eine spezielle Bauform von Koaxialverbindern, siehe APC-Verbindung
 Anaphase-promoting complex, ein Zellbestandteil
 Angled Physical Contact, der Winkel am Ende eines Lichtwellenleiters und notwendige Angabe für die richtige Auswahl eines LWL-Steckverbindertypes
 Anglo Palestine Company, siehe Bank Leumi
 Antigen-presenting cell, siehe Antigenpräsentierende Zelle
 Archäologischer Park Cambodunum in Kempten (Allgäu)
 Argon Plasma Coagulation, Argon-Plasma-Koagulation
 Wuchtgeschoss vom Typ Armor Piercing, Capped („panzerbrechend, mit Kappe“), siehe Wuchtgeschoss #APC
 Armoured Personnel Carrier, siehe Mannschaftstransportwagen (Militär)
 Article Processing Charge, Publikationsgebühr bei einigen Open-Access-Zeitschriften, siehe Open Access #Publikationsgebühren
 Association for Progressive Communications, eine internationale Hilfsorganisation
 Automatic Process Control, Gehobene Methoden der Prozessführung

Apc steht für:
 Apc (Ungarn), Ort im Komitat Heves, Nordungarn

apc steht für:
Attoparsec, ironisch verwendete Astronomische Längeneinheit (= 3,086 cm)
 Nord-Levantinisches Arabisch, eine arabische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung